Ferenc Kocsis (1891-1955), calciatore ungherese
 Ferenc Kocsis (1904-1962), calciatore ungherese
 Ferenc Kocsis (n. 1953), lottatore ungherese